Наний — фамилия. Известные носители:
 Наний, Михаил Валерьевич (1988) — российский дзюдоист;
 Наний, Фома Петрович (1769—1853) — командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор русской армии.